Анатолий Розанов:
 Розанов, Анатолий Анатольевич (1921—1978) — советский дипломат, чрезвычайный и полномочный Посланник I класса.
 Розанов, Анатолий Аркадьевич (род. 1956) — руководитель Центра исследований внешней политики США Факультета международных отношений БГУ.
 Розанов, Анатолий Владимирович (род. 1954) — продюсер и автор музыки группы «Фристайл».
 Розанов, Анатолий Николаевич (1894—1943) — советский военачальник, генерал-майор, заместитель начальника штаба 11-й армии.
 Розанов, Анатолий Сергеевич (1926—2014) — российский пианист, музыковед, профессор Московской консерватории.